Чаплинек:

 Чаплинек — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Дравский повят.
 Чаплинек — гмина (волость) в Польше, входит в Дравский повят, Западно-Поморское воеводство.